Charivari kan syfta på bland annat:

 Charivari (ritual), en folklig sedvänja
 Le Charivari, en fransk satirtidskrift (1832–1937)

Se även 
 Punch (The London Charivari), nedlagd engelsk satirtidskrift